Ergas ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Ergas, australischer Ökonom
 Moris Ergas (1922–1995), italienischer Filmproduzent
 Robert Ergas (* 1998), uruguayischer Fußballspieler